Перелыгин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Перелыгин, Евгений Юрьевич (род. 1962) — украинский дипломат, посол Украины в Ирландии (2004—2006) и Италии (2012—2020).
 Перелыгин, Иван Антонович — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1948).
 Перелыгин, Павел Михайлович (1896 — ?) — механик семеноводческого совхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Перелыгин, Пётр Андрианович (1802—1840) — русский лесовод.
  (род. 1973) — российский акробат, чемпион Европы в упражнениях на баланс и в многоборье в смешанных парах (1992), супруг Оксаны Перелыгиной.

Перелыгина